Waplitz ist ein deutscher Ortsname:
 Waplitz, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Waplewo (Jedwabno) im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Waplitz, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Waplewo (Olsztynek) im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Waplitz, 1938 bis 1945 Großwaplitz, Kreis Stuhm, Westpreußen, seit 1945: Waplewo Wielkie im Powiat Sztumski, Woiwodschaft Pommern, Polen

Siehe auch: Klein Waplitz